Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 305 dans le monde.

 Route fédérale 305 en Allemagne
 RS-305, au Brésil
 Route 305 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 305 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 305 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 305 en France